Montmirey ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Jura:

Montmirey-la-Ville
Montmirey-le-Château
Kanton Montmirey-le-Château

Siehe auch:
 Montmirail